Kuznetsovo (Perm), localitat del territori de Perm, a Rússia
 Kuznetsovo (Amur), localitat de la província de l'Amur, a Rússia
 Kuznetsovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia